Okręty US Navy o nazwie USS  "Foote", których patronem był kontradmirał Andrew Hull Foote:
 Pierwszy "Foote" (TB-3) był okrętem prototypowym torpedowców typu Foote. Zwodowany w 1896, sprzedany w 1920.
 Drugi "Foote" (DD-169) był niszczycielem typu Wickes, który został zwodowany w 1918. W 1940 przekazany Wielkiej Brytanii i przemianowany na HMS "Roxborough" (I07). W 1944 przekazany ZSRR i przemianowany na "Żostkij". Wrócił do Wielkiej Brytanii w 1949, złomowany w 1952.
 Trzeci "Foote" (DD-511) był niszczycielem typu Fletcher. Zwodowany w 1942, skreślony z listy w 1972.

Foote